Куп Шпаније у рукомету или Куп Краља () је национални рукометни куп у Шпанији. Прво издање приређено је 1957. године.

Победници

Успешност клубова

 2 трофеја: Рукометна селекција Мадрида, Тека Кантабрија, Бидасоа Ирун, Сан Антонио и Ваљадолид.
 1 трофеј: Арахона, Рукометна селекција Гипуское, Рукометна селекција Барселоне, Маркол, Алсира Авидеса и Ademar León.

Види још 
 АСОБАЛ лига
 Куп АСОБАЛ
 Суперкуп АСОБАЛ

Спољашње везе 
 Сајт Рукометног савеза Шпаније

 
Рукометна такмичења у Шпанији
Национална рукометна куп такмичења